Johanna Konta era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis RBC Bank Women's Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Petra Rampre che ha battuto in finale Camila Giorgi 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Michelle Larcher de Brito (primo turno)
  Julia Cohen (primo turno)
  Tetjana Lužans'ka (primo turno)
  Alexa Glatch (quarti di finale)

 Alexandra Stevenson (primo turno, ritiro)
 Camila Giorgi (finale)
 Ashley Weinhold (primo turno)
 Julie Ditty (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

RBC Bank Women's Challenger 2011